Solti oder Sholti steht für:
 Georg Solti (1912–1997), ungarisch-britischer Dirigent
 Alexander Sholti (* 1975 als Alexander Solti), deutscher Schauspieler
 (6974) Solti, Asteroid